Fiodor Wasilewicz Rydygier, Friedrich Alexander von Rüdiger, (ros. Фёдор Васильевич Ридигер; ur. grudzień 1783 w Mitawie, zm.  w Karlowych Warach) – rosyjski generał-adiutant, generał kawalerii i hrabia.

Rydygier pochodził z Inflant, był wyznania luterańskiego. Służbę wojskową rozpoczął w Mitawie, od 1800 w pułku huzarów został adiutantem generał-majora Pahlena.

Brał udział w wojnach napoleońskich (wojna czwartej koalicji, Wojna rosyjsko-szwedzka (1808–1809), kampania w 1812, wojna szóstej koalicji), w VIII wojnie rosyjsko-tureckiej, tłumieniu powstania listopadowego i powstania węgierskiego 1848–1849, w 1855 zakończył służbę.

Przypisy

Bibliografia 
 Rosyjski słownik biograficzny, t. 25, pod redakcją Aleksandra Połowcowa, 1896–1918
 Словарь русских генералов, участников боевых действий против армии Наполеона Бонапарта в 1812–1815 гг, 1996, Т. VII, str. 533
 BBLd – Baltisches Biographisches Lexikon digital, str. 655

Generałowie Imperium Rosyjskiego
Odznaczeni Orderem Świętego Aleksandra Newskiego (Imperium Rosyjskie)
Odznaczeni Orderem Świętego Andrzeja (Imperium Rosyjskie)
Odznaczeni Orderem Świętego Jerzego (Imperium Rosyjskie)
Odznaczeni Orderem Świętego Włodzimierza
Odznaczeni Orderem Świętej Anny
Odznaczeni Polskim Znakiem Honorowym (Virtuti Militari)
Uczestnicy wojny polsko-rosyjskiej 1830–1831 (strona rosyjska)
Uczestnicy wojny rosyjsko-tureckiej 1828–1829 (strona rosyjska)
Urodzeni w 1783
Zmarli w 1856
Ludzie urodzeni w Jełgawie